Hümmelgen ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Hümmelgen (* 1970), Internistin und Kardiologin
 Otto Heinrich Hümmelgen, deutscher Politiker